Museo napoleónico o Museo Napoleón son nombres que llevan o han llevado varios museos de contenido napoleónico o relacionados de alguna manera con Napoleón Bonaparte:

 El Museo del Louvre llevó el nombre de Museo Napoleón entre 1803 y 1815.
 El Palacio de Fontainebleau, muy vinculado con Napoleón Bonaparte.
 El Castillo de Malmaison, convertido en Museo Nacional Napoleónico.
 Museo Napoleónico de Arte e Historia Militar, en Fontainebleau; en francés, Musée napoléonien d'Art et d'Histoire Militaire.
 Casa Buonaparte, en Ajaccio, Córcega.
 Museo Napoleónico (Île d'Aix), en Île-d'Aix; en francés, Musée napoléonien de l'île d'Aix. Véase también el artículo en la Wikipedia en francés.
 Museo Napoleónico (Juan-les-Pins), en Juan-les-Pins, Antibes, Francia; en francés, Musée napoléonien.
 Museo Napoleónico (Mónaco), en el Palacio del Príncipe de Mónaco; en francés, Le Musée des Souvenirs Napoléoniens et des Archives du Palais.
 Museo Napoleónico (Roma), en el Palacio Primoli de Roma.
 Museo Napoleón (Ligny), en Ligny, Bélgica.
 Museo Napoleónico (La Habana).
 Museo Napoleón (Arenenberg), en el castillo Arenenberg (Turgovia, Suiza), vinculado a Napoleón III.

Notas 

en:Musée du Louvre#French Revolution